Antonio Alberti (XV secolo) – pittore
 Antonio Alberti (1363 ca.-1428) – letterato e uomo politico fiorentino
 Antonio Alberti (1883-1956) – politico italiano democristiano
 Antonio Alberti (1920-2007) – geologo
 Antonio Alberti (1929-2000) – politico italiano della sinistra indipendente
 Antonio Alberti (XX secolo) – calciatore